Crișan este un nume de familie românesc care se poate referi la:

 Adrian Crișan (n. 1980), jucător de tenis de masă de origine română
 Cătălin Crișan (n. 1968), cântăreț de muzică ușoară românească
 Constantin Crișan (politician), primar al municipiului Cluj-Napoca în perioada 1975 - 1983.
 Constantin Crișan (1939 – 1996), om de cultură și critic literar
 Crișan Demetrescu, fizician român, membru corespondent al Academiei Române
 Emil Crișan, deputat român în legislatura 2000 - 2004
 Eugen Crișan (n. 1946) deputat român în legislatura 1992 -1996
 Ion Horațiu Crișan (1928 – 1994), istoric și arheolog român
 Marian Crișan (n. 1979), regizor și scenarist român
 Mircea Crișan (1924 - 2013), actor român
 Traian Crișan (1918 - 1990), arhiepiscop catolic român
 Zoltan Crișan (1955 – 2003), fotbalist român care a jucat la Echipa națională de fotbal a României

Nume de familie românești